Список історичних населених місць Херсонської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Херсонська область
Населені пункти Херсонської області
Історія Херсонської області
Культура Херсонської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів